Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek N jelzésű villamosok:

Magyarország 

 N villamos (Budapest, 1963)megszűnt

Ausztria 

 N villamos (Bécs)megszűnt